Фортанете ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь 168,21 км². Население — 224 человека (на 2010 год). Расстояние — 53 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Кристобаль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de la Asociación Cultural Ontejas de Fortanete
 Web oficial de Fortanete
 Web oficial de la comarca del Maestrazgo
 Diputación de Teruel
 Gobierno de Aragón

Муниципалитеты Теруэля